Anders Sören Grönlund, född 3 januari 1989 i Piteå, är en svensk professionell ishockeyspelare som spelar för Frölunda HC i Svenska hockeyligan. Grönlunds moderklubb är Öjeby IF och han har även spelat för Luleå HF:s juniorer.

Klubbkarriär

Referenser 

Födda 1989
Idrottare från Piteå
Levande personer
Män
Spelare i Almtuna IS
Spelare i Asplöven HC
Spelare i Frölunda HC
Spelare i IF Björklöven
Spelare i IK Pantern
Spelare i Karlskrona HK
Spelare i Kristianstads IK
Spelare i Lillehammer IK
Spelare i Mora IK
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Rungsted Seier Capital
Svenska ishockeyspelare